

Patronyme 
 James Braid (médecin) (1795-1860), médecin écossais.
 James Braid (golfeur) (1870-1950), golfeur écossais.